Radlbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Radlbeck (1927–2003), deutscher Architekt und Baubeamter
 Regina Radlbeck-Ossmann (* 1958), deutsche katholische Theologin und Hochschullehrerin